Odvajanje lahko pomeni:
 izločevanje blata - glej iztrebljanje;
 računanje z odvodi.